Ревич — фамилия.

Известные носители 
 Ревич, Александр Михайлович (настоящее имя Рафаэль Михайлович Шендерович; 1921—2012) — русский поэт и переводчик.
 Ревич, Борис Александрович (род. 1944) — советский и российский ученый, доктор медицинских наук, профессор.
 Ревич, Всеволод Александрович (1929—1997) — один из ведущих советских критиков фантастики, детектива и приключенческой литературы.
 Ревич, Елена Александровна (род. 1973) — российский скрипач. 
 Ревич, Юджин (1909—1996) — американский учёный, доктор медицинских наук.
 Ревич, Юрий Александрович (род. 1991) — российский скрипач.